Peter Edward Baker ist der Name folgender Personen:
 Peter Edward Baker (Geologe) (1937–2008), britischer Geologe
 Klarname von Ginger Baker (1939–2019), britischer Schlagzeuger